Il doppio del torneo di tennis Kiev Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Simon Aspelin e Johan Landsberg che hanno battuto in finale Gábor Köves e Thomas Strengberger 6-3, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Simon Aspelin /  Johan Landsberg (Campioni)
 Gábor Köves /  Thomas Strengberger (finale)

 Emilio Benfele Álvarez /  Giorgio Galimberti (semifinali)
 Francisco Costa /  Jean-René Lisnard (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 1999